Ирина Андреева:
 Андреева, Ирина Александровна (род. 1994) — российская гребчиха-каноистка.
 Андреева, Ирина Борисовна (1918—2002) — доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Андреева, Ирина Николаевна (род. 1967) — белорусский психолог, доктор психологических наук, профессор